Однодневка — народное название насекомых-подёнок.

Слово также применяется для обозначения других объектов с малым сроком жизни:
 Однодневка — фирма-однодневка, созданная для уклонения от налогов.
 Однодневка — однодневная гонка, обычно в велоспорте.